Liriope (plant), een geslacht van planten uit de aspergefamilie
 Liriope (poliep), een geslacht van hydroïdpoliepen uit de familie Geryoniidae